John Nicholas ist der Name folgender Personen:

* John Nicholas (Politiker) (1764–1819), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Nicholas (Fußballspieler) (1879–1929), englischer Fußballspieler
 John Nicholas (Eishockeyspieler) (1936–1966), australischer Eishockeyspieler